Paddock Wood Brewing Co. — пивоварня в Саскатуне, Саскачеван, Канада.

История 
Paddock Wood была основана в 1995 году как предприятие поставляющее зерно, дрожжи и прочие ингредиенты для домашнего пивоварения. В 2000 году бизнес расширился за счет производства наборов для пивоварения, в которые клиенты добавляли дрожжи и завершали процесс брожения дома.

В 2004 году Paddock Wood Brewing Co. провела переговоры с Управлением по алкоголю и азартным играм Саскачевана, с целью изменить действующие на тот момент ограничения, которые ограничивали лицензирование мини-пивоварен. Переговоры прошли успешно, и в том же году провинция изменила правила, позволив Paddock Wood Brewing Co. развиться до лицензированной мини-пивоварни.

Производство 
В 2011 году Paddock Wood произвела около 3000 гектолитров пива, что эквивалентно 500000 бутылок, что на 2650 гектолитров больше, чем в 2007 году. Генеральный директор Стив Каван заявил, что пивоварня пытается максимально строго следовать немецким правилам производства пива; так Paddock Wood не использует в производстве рис, кукурузу или химические добавки.

Paddock Wood поставляет разливное и бутилированное пиво в рестораны и магазины по всему Саскачевану.

Награды 

 Gold Domestic Ale at Calgary Beer Fest 2010;
 Silver Domestic Lager at Calgary Beer Fest 2011;
 Bronze Domestic Ale at Calgary Beer Fest 2011;
 Gold Stout, Porter, or Black at Calgary Beer Fest 2012;
 Bronze Rookie of the Year at Calgary Beer Fest 2012.

Собственное заведение 
Paddock Wood приобрела помещение и разрешение на строительство собственного питейного заведения "The Woods Alehouse" в центре города Саскатун, Саскачеван .

Ссылки 

 http://shopping.thestarphoenix.com/SS/Page.aspx?sstarg=&facing=false&secid=115734&artid=1734996
 https://archive.today/20121203220321/http://blog.paddockwood.com/?p=67#
 https://web.archive.org/web/20120719071758/http://www.paddockwood.com/our-beer
 https://web.archive.org/web/20120708040521/http://www.get-a-life.ca/calgarybeerfest/awards/
 http://www.onbeer.org/2010/06/prairie-brewers-clean-up-at-calgary-beerfest/

Пивоваренные компании Канады
Компании Саскачевана
Пиво Канады